Rogeria kan syfta på:

 Rogeria (djur) – ett släkte av myror
 Rogeria (växter) – ett släkte växter
 920 Rogeria – en asteroid